Der Kampf steht für:

 Der Kampf (1931), einen US-amerikanischen Film von D. W. Griffith
 Der Kampf (1967), einen britischen Film von Ken Annakin
 Der Kampf (1916–1918), eine spartakistische Zeitschrift von Carl Minster
 Der Kampf. Internationale Revue, erschien von 1934 bis 1938 in Prag
 Der Kampf. Sozialistische Monatsschrift, erschien von 1908 bis 1934 in Wien

Siehe auch:
 Der alltägliche Kampf